Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A2 ist die fünfte Spielzeit der zweiten Spielklasse der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird.

Termin 
Der Terminkalender für die Saison 2021 der Série A2 wurde am 26. April 2021 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 16. Mai 2021 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 5. September 2021 mit dem letzten Finalspiel beendet werden soll.

Teilnehmende Vereine 

Das Teilnehmerfeld umfasst wie schon im Vorjahr erneut 36 Vereine, zusammengesetzt aus 26 Qualifikanten der Staatsmeisterschaften, drei der vier Absteiger der Série A1 2020 und sieben aus dem CBF-Ranking der Herrenmannschaften ermittelten Vertreter. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie haben nicht alle Landesverbände einen Meisterschaftswettbewerb für die Saison 2020 austragen, oder nachholen können, weshalb die CBF in diesen Fällen auf die Vorgabe einer sportlichen Qualifikation verzichtete.

Qualifikationsrunde 
Gruppe A

 

Gruppe B

 

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Beste Gruppendritte

|-
! colspan="9" style="background:#EEEE00;"|
|-

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl der Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Saison 2021 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A1
 Campeonato Brasileiro Série B 2021 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2021
B